Brodd ist der Familienname folgender Personen:
 Eskil Brodd (1885–1969), schwedischer Wasserspringer
 Yngve Brodd (1930–2016), schwedischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Brod
 Brodt
 Brott